opalone drzewo (np. po pożarze lasu), też: głownia (płonące lub tlące się polano)
 rodzaj prymitywnego pogrzebacza, kij do poprawiania ognia w piecu